Große Fontäne steht für:
Große Fontäne (Herrenhausen)
Große Fontäne (Sanssouci)